Hănțești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Hănțești (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Hănțești (Galați), Dorf im Kreis Galați